

Persone 
 Luciano Bux (1936-2014) – vescovo cattolico italiano
 Nicola Bux (n. 1947) – religioso cattolico italiano, collaboratore di papa Benedetto XVI

Altro 
 BUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bunia (Repubblica Democratica del Congo)